-Norm bezeichnet:
 eine Norm auf dem Raum der p-integrierbaren Funktionen, siehe Lp-Raum

-Norm bezeichnet:
 die Norm auf dem Raum p-summierbaren Folgen, siehe Folgenraum#lp